А́нгстрем:

 Ангстрем (Å) — единица измерения длины, равная 10−10 метра.
 «Ангстрем» — российский производитель интегральных схем.
 «Ангстрем» — стадион футбольного клуба «Зеленоград».
 «Ангстрем» — проект блочно-модульной атомной теплоэлектроцентрали.
 «Ангстрем» — компания по производству мебели.
 «Ангстрем» — портативная УКВ радиостанция, применялась в КГБ СССР.

Персоналии 
 Ангстрем, Андерс Йонас (1814—1874) — шведский физик.
 Ангстрем, Андерс Кнутсон (1888—1981) — шведский геофизик. Член Стокгольмской академии наук. Сын Ангстрема К. Ю..
 Ангстрем, Кнут Юхан (1857—1910) — шведский геофизик. Сын Ангстрема А. Й..

Топонимы 
 Ангстрем — кратер на видимой стороне Луны.